Змагання зі стрибків з великого трампліна серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018, пройшли 16 та 17 лютого за участю 57 спортсменів з 19 країн.

Медалісти

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікація відбулась 16 лютого.

Фінал 
Фінал розпочався 17 лютого о 21:30 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки

Джерела 
 Результати  на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS)